Die boso Ladies Open Hechingen 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 8. bis 13. August 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Hechingen